Олександр Васильович Ткачов (,  4 листопада 1957, Семилуки, Воронезька область, СРСР) — видатний радянський гімнаст, дворазовий олімпійський чемпіон та срібний призер  Олімпійських ігор 1980 року, триразовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи

Результати на турнірах

Примітки

Посилання 
 

Радянські спортивні гімнасти
Радянські олімпійські чемпіони
Радянські срібні олімпійські медалісти
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1980
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 1980
Гімнасти на літніх Олімпійських іграх 1980
Чемпіони світу зі спортивної гімнастики